Etta James
 Etta James (album 1962)
 Etta James (album 1973)